Muzeul Municipal Pașcani este un muzeu fondat la 1 decembrie 1997, colecția muzeală axându-se pe două domenii: etnografie și istorie-arheologie. Piesele arheologice provin din zone precum Prisaca, Fântânele, Boșteni, Hârtoape, Dumbrava, Topile, Heci, Tătăruși, Gura Bădiliței, Ruginoasa. De menționat sunt câteva dintre obiectele descoperite precum moneda de argint din 1402, moneda romană din timpul lui Commodus (193 d.Hr.), urne Cucuteni, vase din cultura Dridu, vase din cultura Noua, numeroase unelte și arme preistorice, topoare neolitice și eneolitice, celturi, fragmente osteologice de mamut provenite de pe valea Siretului, idoli totemici și antropomorfi.

Muzee din județul Iași
Muzee etnografice
Fondări în 1997 în România